Пашин — русская фамилия; имеет женскую форму Пашина.

Известные носители 
 Пашин, Алексей Геннадьевич (род. 1979) — латвийский футболист.
 Пашин, Валентин Михайлович (1937—2013) — советский и российский учёный в области судостроения, академик РАН, Герой Российской Федерации.
 Пашин, Виталий Львович (род. 1981) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы России Седьмого созыва.
 Пашин, Иван Дмитриевич (епископ Иоанн; 1881—1938) — епископ Русской православной церкви.
 Иоасаф (Пашин) (1818—1869) — архимандрит Пензенского Спасо-Преображенского монастыря РПЦ; педагог, ректор Пензенской семинарии.
 Пашин, Пётр Лукьянович (1916—1996) — Герой Советского Союза.
 

 Пашина, Анна Владиславовна (род. 1994) — российская дзюдоистка.
 Веремеенко Наталья Николаевна (в девичестве Пашина, род. 1950) — ректор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки (с 2000 г.).

См. также